Castel Sant'Angelo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castel Sant'Angelo – en befäst borg i centrala Rom
 Castel Sant'Angelo, Rieti, kommun, Lazio, Provincia di Rieti, 

Robotskapade Italienförgreningar